Europejski Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans – członek Komisji Europejskiej.

Europejscy Komisarze
Europejska Polityka Społeczna
Gospodarka Unii Europejskiej